Joseph Ortiz (1917-1995) : activiste français né en Algérie.
 Joseph Ortiz (1990-) : joueur vénézuélien de baseball.